Иван Квинтанс (; 15 октября, 1989) — лихтенштейнский футболист, защитник клуба «Букс». Выступал за национальную сборную Лихтенштейна.

Клубная карьера 
Воспитанник «Шана», затем «Вадуца». Не смог закрепиться в «Эшен-Маурене» и в 2011 году перешёл в «Бальцерс», где стал прочным игроком основы.

Карьера в сборной 
Провел 6 матчей за молодежную сборную княжества. Дебютировал в составе старшей сборной 11 ноября 2011 года в игре с Венгрией (0:5).

Личная жизнь 
По профессии — торговый агент. Любит играть в баскетбол и видеоигры.

Футболисты Лихтенштейна
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Бальцерс»
Игроки ФК «Эшен-Маурен»
Игроки ФК «Шан»